

Важнейшие события 
 Китай и Степь:
 В Китае основана династия Хань (206 до н. э. — 220 н. э).
 209 — Модэ провозглашён шаньюем над Хунну.
 205 — Модэ одержал победу над племенами леуфань и баянь в Ордосе.
 Ок. 205 — Модэ вмешивается в гражданскую войну в Китае.
 203 — Хунну подчинили себе северные племена хуньюй и кюэше — пракыпчаки, обитавшие тогда на север от Алтая и гэгунь — пракыргызов, живших в Западной Монголии, возле озера Кыргызнор.
 202 — Шаньюй Модэ занимает крепость Маи, которая превращается в опорный пункт для дальнейших боевых действий.
 200 — Шаньюй Модэ вновь в Китае: битва с армией Императора Гао-цзи. Мирный договор Хунну с Китаем.
 После нескольких поражений Римская республика одержала победу во Второй Пунической войне против Ганнибала.
 201/200 — селевкидский царь Антиох III аннексирует Армению, свержение царя Ерванда IV и династии Ервандидов. Наместником (стратигом) Армении становится Арташес I.
 200 — Начало Второй Македонской войны (200—197 до н. э.).

См. также

Примечания